Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Indoors Basel 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizieren sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Oktober 2019 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Münchenstein